Nishinoshima bezeichnet:

 eine Stadt und eine Insel in der Präfektur Shimane, siehe Nishinoshima (Shimane)
 eine Insel in der Präfektur Tokio, siehe Nishinoshima (Tokio)